Cardeal-Rei Henrique I de Portugal
 Henrique de Borgonha, conde de Portucale, conde de Portucale
 Henrique Afonso, Infante de Portugal (1147-?)
 Henrique Sanches, Infante de Portugal (1189-?)
 Infante D. Henrique, Duque de Viseu
 Henrique de Bragança, Duque de Coimbra

Desambiguações de antropônimos
!Desambiguações mal formatadas